Геннадий Миха́йлович Цыферов (1930—1972) — советский писатель-сказочник, сценарист и драматург.

Биография 
Родился 26 марта 1930 года в Свердловске. Отец занимал пост директора Государственного треста зелёного строительства «Госзеленстрой» РСФСР, мать была бухгалтером. В 1949 году он поступает в Институт востоковедения на факультет японского языка, но из-за большой близорукости на японское отделение его не взяли, а взяли на монгольское. Проучившись 2 года в институте, он был отчислен за скандал с деканом факультета. В 1951 году Геннадий Михайлович поступает в педагогический институт имени Крупской. По окончании института (1956) работал в течение трёх лет воспитателем-педагогом в интернате. Уже в это время Цыферов начал писать сказки-миниатюры, которые отсылал на отзыв Корнею Чуковскому и получил положительный отзыв.

Постепенно сменил свою педагогическую деятельность на литературную — работал в «Учительской газете» недолго, в журнале «Мурзилка», писал для «Литературной газеты». Пытался публиковать свои сказки в издательстве «Детская литература», но их не приняли. Только в новом, созданном в 1957 году, издательстве «Малыш», и при поддержке его главного редактора — Юрия Павловича Тимофеева, сказки Цыферова увидели свет.

Наряду с писательской деятельностью, он сотрудничал с детскими передачами на радио, работал на телевидении, выступал в библиотеках. Также Геннадий Цыферов работал сценаристом в мультипликации, где им в сотрудничестве со студией «Союзмультфильм» и в соавторстве с Генрихом Сапгиром было выпущено более двух десятков мультфильмов. Работал большей частью с режиссёрами Р. А. Качановым, В. В. Курчевским, В. Д. Дегтярёвым, Н. Н. Серебряковым.. Также вместе Г. Сапгиром писал пьесы для кукольных театров. Один из которых, «Хочу быть большим» в 1970 году режиссёром Р. Ренцем был представлен на 2-ом Международном фестивале театров кукол в Венгрии.

В 1968 году стал членом Союза кинематографистов. 1971 год — был принят в члены Советского центра УНИМА. Членом Союза писателей не был.

Умер 5 декабря 1972 года в Москве и похоронен на 25-м участке Ваганьковского кладбища. Интересно, что на надгробном памятнике он указан как «Циферов Генадий».

Библиография 

 Г. Цыферов. Жил на свете слоненок. — М.: Малыш, 1985.

Фильмография 

сценарист мультипликационных фильмов
  — Алёшины сказки
 1964 — Лягушонок ищет папу
  — Главный Звёздный
 1966 — Мой зелёный крокодил
  — Как стать большим
 1967 — Легенда о Григе
 1967 — Паровозик из Ромашкова
 1967 — Честное крокодильское!
  — Не в шляпе счастье
 1968 — Пугало
 1969 — Солнечное зернышко
  — Сладкая сказка
  — Край земли
 1971 — Лошарик
 1971 — Удивительный китёнок
 1971 — Ослик Плюш
  — Про чудака лягушонка
 1972 — Самый уважаемый
  — Волшебные фонарики
 1973 — Первые встречи
  — Как козлик землю держал
 1976 — Будь моим слоном
 1977 — Тайна запечного сверчка (по сказке Цыферова "Тайна хапечного сверчка")
 2010 — Зверушки добрюшки (по сказкам писателя)
 2020 — Весна будет всегда (по повести Цыферова "Весна будет всегда")

Награды 
 1967 — «Легенда о Григе» — Диплом XIII МФ к/м фильмов в Оберхаузене (ФРГ).
 1970 — получил почётную грамоту Министерства Культуры РСФСР за заслуги в развитии драматургии для детских театров.

Примечания

Ссылки 
 Непомнящий В. Простота истинности и простота любви: О Геннадии Цыферове/ В. Непомнящий// Детская литература. — 1976. — № 6. — Стр. 19-22.
 И. Н. Васич. Воспитывающий добром и красотой. Дошкольное воспитание, № 12, 1970 г.
 Тумакова Г. Это самый прекрасный мир [Г. М. Циферов]/ Г. Тумакова// Дошкольное воспитание. — 1975. — № 6. — Стр. 117—118.
 Цыферов Г. М. Сказки старинного города/ Г. М. Цыферов; Художник В. А. Чижиков. — М.: РИО «Самовар»: ТОО «Родео», 1995.- 71 с.: ил., 1 л. портр. — (В гостях у Виктора Чижикова)
 Сапгир Г. В. Рассказ «Голова сказочника» из книги: Летящий спящий. М.: Новое литературное обозрение, 1997. О соавторе Цыферове Г. М.
 Е. Збруева, доцент кафедры советской литературы МГПИ имени Ленина с соавторами. «Размышление о современной литературной сказке». Дошкольное воспитание. 1976, № 10, стр. 104—107.
 Цыферов «В медвежачий час» изд-ва «Детская литература» М.: 1982 г., художник Ф. Лемкуль. Бахревский В. «Несколько слов об авторе».
 Портрет писателя отсканирован и представлен в материалах данного сайта.
 Вачков И. В. Геннадий Цыферов: романтик детства // Современное дошкольное образование. Теория и практика. — 2016. — № 6. — Стр. 58-61.
 Цыферова Л. Г. Цыферов: жизнь и сказка переплетены. // Дошкольное воспитание. — 2015. — № 9. — Стр. 12-18
 KUDRJAVCEVA MALENOVÁ, Eva. Литературная сказка в индивидуальном стиле Геннадия Цыферова в контексте чешской рецепции русской литературы для детей и молодёжи во второй половине 20-го века. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 182 s. ISBN 978-80-210-8521-3. DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8522-2016.
 Газета СК-Новости. союза кинематографистов РФ. № 403. Людмила Цыферова: «Он часами мог бубнить себе под нос одно и то же. Только в разных вариациях».
 Российская газета. Неделя. от 26 мая. 2021. Календарь поэзии. «Встречайте паровозик из Ромашкова! Впервые публикуем неизвестные сказки Геннадия Цыферова»
Спецпроекты ЛГ / Станционный смотритель / Страна детства. Замостьянов Арсений "Паровозик из Ромашкова"
Независимая газета, №135, 01  июля  2021, C.10.  Елена Константинова «Дуэлянты просто дули друг на друга»
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА от  02. 02 2022 г. Текст: Дмитрий Шеваров. Геннадий Цыферов: "Вот вместе согреемся и забудем о войне..." (Горькая проза нежного сказочника) 

Детские писатели СССР
Сценаристы мультипликации
Выпускники Московского государственного областного университета
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище